Elder Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Elder Lake (Georgia), im Charlton County
 Elder Lake (Wisconsin), im Langlade County